

Presentación previa 
 'Defensora del título:  Caroline Wozniacki
Caroline Wozniacki es la campeona defensora, pero no se le permitió participar, porque ya había dos jugadoras Top 6 en el sorteo.

 Cabezas de serie 
Las ocho mejores cabezas de serie pasan directamente a la segunda ronda.

  Agnieszka Radwańska (Baja, lesión)  Samantha Stosur (Semifinales)
  Marion Bartoli (Tercera ronda)
  Vera Zvonareva (Cuartos de final)
  'Serena Williams (Campeona)
  Sabine Lisicki (Cuartos de final, lesión en el tobillo izquierdo)
  Jelena Janković (Segunda ronda)
  Anastasiya Pavliuchenkova (Tercera ronda)
  Lucie Šafářová ''(Semifinales)

<ol start=10>
 Anabel Medina ''(Segunda ronda)
 Christina McHale ''(Primera ronda)
 Yanina Wickmayer ''(Segunda ronda)
 Nadia Petrova (Cuartos de final)
 Polona Hercog ''(Semifinales)
 Chanelle Scheepers ''(Primera ronda)
 Jarmila Gajdošová ''(Primera ronda)
 Marina Erakovic (Tercera ronda)
</ol>

 Bajas 
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo por diversas razones:

  Julia Görges (enfermedad)
  Peng Shuai (lesión en el hombro derecho)
  Zheng Jie (lesión en la espalda)
  Irina-Camelia Begu (lesión en el codo derecho)
  Agnieszka Radwanska (lesión en la espalda)  Ayumi Morita

 Wild Cards 
Las siguientes jugadoras recibieron un Wild Card para participar del cuadro principal:

  Irina Falconi
  Jamie Hampton
  Anastasiya Pavliuchenkova
  Venus Williams

 Qualys 
Las siguientes 12 jugadoras entraron al cuadro principal mediante la clasificación:

  Iveta Benešová
  Mariana Duque-Mariño
  Jill Craybas
  Akgul Amanmuradova
  Paula Ormaechea
  Mirjana Lučić
  Karolína Plíšková
  Melinda Czink
  Stefanie Vogele
  Yaroslava Shvedova
  Melanie Oudin
  Camila Giorgi

 Lucky Losers 
Las siguientes jugadoras entraron al cuadro principal como lucky losers:
  Yung-jan Chan
  Andrea Hlaváčková

 Retiros 
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo:
  Jelena Dokic
  Sabine Lisicki (lesión en el tobillo izquierdo)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 R = Retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro superior

Sección 1

Sección 2

Cuadro inferior

Sección 3

Sección 4

Cuadro final

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Torneo de Charleston 2012